Airola bezeichnet:

 Airola, eine Gemeinde in der Region Kampanien, Italien 
 Airola Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Airola Peak, ein Berg im US-Bundesstaat Kalifornien

Airola ist der Familienname folgender Personen:

 Keijo Airola (* 1935), finnischer Fußballspieler
 Laura Airola (* 1977), finnische Geigerin
 Matti Airola (1882–1939), finnischer Journalist UND Politiker
 Oona Airola (* 1988), finnische Schauspielerin und Sängerin
 Paavo Airola (1918–1983), amerikanisch-finnischer Ernährungswissenschaftler
 Santeri Airola (* 2000), finnischer Hockeyspieler
 Väinö Airola (1888–1931), finnischer Autor